Алексе́й Владими́рович Бере́зин: Березин, Алексей ВладимировичБерезин, Алексей Владимирович («Solo»; род. 1990) — российский киберспортсмен.
 Березин, Алексей Владимирович (род. 1993) — российский футболист, вратарь.